Асканія-Нова — селище міського типу, Херсонська область, Каховський район
 Асканія-Нова — чинний заповідник в Херсонській області
 Асканія-Нова — перша українська природоохоронна територія, що існувала на території Таврійської губернії в 1919-1921 роках
 «Асканія-Нова» — монета номіналом дві гривні, випущена НБУ, присвячена 100-річчю утворення заповідника «Асканія-Нова»
 «Асканія-Нова» — срібна монета номіналом десять гривень, випущена НБУ, присвячена 100-річчю утворення заповідника «Асканія-Нова»
 Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» — Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства